

Arte 
 Ippolito – Affresco proveniente da Villa Arianna a Stabiae.

Letteratura e teatro 
 Ippolito – tragedia di Euripide
 Ippolito – tragedia di Robert Garnier

Mitologia 
 Ippolito – personaggio della mitologia greca, figlio di Teseo e di Ippolita
 Ippolito – personaggio della mitologia greca, gigante tra quelli che presero parte alla Gigantomachia
 Ippolito – un re di Sicione

Onomastica 
 Ippolito – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Ippolito di Roma – teologo e scrittore romano, primo antipapa della storia della Chiesa
 Ippolito d'Este – arcivescovo cattolico del Ducato di Ferrara
 Ippolito de' Medici – cardinale del Ducato di Urbino (oggi Italia), figlio di Giuliano de' Medici

Pagine correlate 
Sant'Ippolito
Ippolita (disambigua)
Ippoliti
Hyppolite
Hippolyte
Saint-Hippolyte